Rouvres puede referirse a: 

 Rouvres, comuna francesa situada en Calvados.
 Rouvres, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Rouvres, comuna francesa situada en Sena y Marne.